Saint-Eloy (Finistère)
ook:
Saint-Éloy-d'Allier, Allier 
Saint-Éloy-de-Gy,  Cher 
Saint-Éloy-la-Glacière,  Puy-de-Dôme
Saint-Éloy-les-Mines, Puy-de-Dôme
Saint-Éloy-les-Tuileries,  Corrèze 

gemeenten met de naam Saint-Éloi

Zie ook
Eligius of Sint Elooi